Tokarev (ó Tokaryev) (Ruso: Токарев), ó Tokareva (Токарева) puede referirse a:

 Tokarev película estadounidense del año 2014. 
 Villi Tókarev (1934–2019), cantante y actor ruso-estadounidense.
 Fiódor Tókarev, diseñador de armas ruso y diputado del Soviet Supremo.
 Viktoria Tókareva, guionista y escritora de cuentos y profesora de música.
 Tókarev TT-33, pistola semiautomática desarrollada por Fedor Tokarev.
 7,62 × 25 mm Tokarev cartucho abotellado para pistolas TT.
 Maxim-Tókarev, primera ametralladora ligera soviética.
 SVT-40, fusil semiautomático.